Наталья Алексеевна Барановская (12 марта 1958, Копейск, Челябинская обл.) — советская и российская художница и педагог, директор Таганрогской детской художественной школы (1993—1998).

Биография 
Родилась 12 марта 1958 года в Копейске Челябинской области. Окончила Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого.

В 1980 году перебралась в Таганрог, где начала преподавать в Детской художественной школе.

С 1993 по 1998 год возглавляла Таганрогскую детскую художественную школу.

Источники 

Таганрогская детская художественная школа
Выпускники Пензенского художественного училища